

Клей-Сентер — місто, штат Канзас
 Клей-Сентер — місто, штат Небраска
 Клей-Сентер — селище, штат Огайо